Jméno a příjmení Josef Skala, resp. Josef Skála má více nositelů:

 Josef Skala (fotbalista) (1922–1976) – český fotbalový útočník
 Josef Skála (politik) (* 1952) – český politik, místopředseda KSČM (2009–2010;2016–2018)